Chick Island kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Chick Island (ö i Antarktis),

Kanada 

 Chick Island, Ontario, ö, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar